Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rameez Junaid e Philipp Marx che hanno battuto in finale Mariano Hood e Eduardo Schwank 7-68, 4-6, [10-7].

Teste di serie

 Brian Dabul /  Nicolás Massú (primo turno)
 Jean-Claude Scherrer /  Nicolas Tourte (quarti di finale)

 Mariano Hood /  Eduardo Schwank (finale)
 Werner Eschauer /  Philipp Oswald (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2008